Антисция (Antistia) е име на:

 Римската фамилия Антисции (gens Antistia)
 Антисция (съпруга на Апий Клавдий Пулхер), съпруга на Апий Клавдий Пулхер (консул 143 пр.н.е.)
 Антисция (съпруга на Помпей), дъщеря на Публий Антисций; първата съпруга на Помпей Велики
 Антисция Полита (+ 65-66 г.), дъщеря на Луций Антисций Вет; съпруга на Рубелий Плавт (правнук на Тиберий)